Le psaume 44 peut désigner :
 le psaume 44 (43) : psaume 44 selon la numérotation hébraïque, psaume 43 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 45 (44) : psaume 45 selon la numérotation hébraïque, psaume 44 selon la numérotation grecque.